Во́лчий па́спорт:

 именование Волчего билета — документа, свидетельствующего о неблагонадежности его обладателя.
 «Волчий паспорт» (1998) — книга мемуаров поэта Евг. Евтушенко.